Focus puede referirse a:

 Focus, enciclopedia sueca publicada en varios idiomas.
 Focus, banda de rock neerlandesa.
 Focus, revista semanal alemana.
 Focus en Filandia, revista anual finlandesa.
 Ford Focus, turismo producido por Ford Motor Company.
 Ford Focus WRC, vehículo homologado para rally.
 Enfoque a la Familia, grupo evangélico estadounidense.
 Focus, película estadounidense de 2015 dirigida por Glenn Ficarra y John Requa.
 «Focus» (2015), canción de la actriz y cantante estadounidense Ariana Grande.
 Focus, película estadounidense de 2001 dirigida por Neal Slavin.